El Clàssic de Malàisia 2017, conegut oficialment com a ALYA WTA Malaysian Open 2017, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. La vuitena edició del torneig es va disputar entre el 27 de febrer i el 5 de març del 2017 al Kuala Lumpur Golf & Country Club de Kuala Lumpur, Malàisia.

L'australiana Ashleigh Barty va guanyar el primer títol individual de la seva carrera i ho va rubricar amb el doblet guanyant també el títol de dobles.

Aquesta fou la darrera edició del torneig degut a la seva cancel·lació.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017